Charles River ist der Name folgender Flüsse:

 Charles River, Fluss in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Charles River (Todd River), Nebenfluss des Todd River im Northern Territory, Australien

Charles River steht für:
 Charles River Laboratories, einen US-amerikanischen Dienstleister in der Biomedizin